Francisco Vásquez de Coronado (1510–1554) – hiszpański konkwistador i odkrywca.
 Francisco Vázquez Vázquez (1946) – hiszpański polityk, samorządowiec i dyplomata.
 Francisco Vázquez González (1983) – hiszpański koszykarz.